Falkirk Football Club – szkocki klub piłkarski
 Fulham Football Club – angielski klub piłkarski
 Francuska Federacja Kolarska (Fédération française de cyclisme)